Sunbird steht für:

 Holden Sunbird, ein Pkw-Modell
Mozilla Sunbird, eine Software des Mozilla-Projekts
 Pontiac Sunbird, zwei Pkw-Modelle von Pontiac